Мучири — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Мучири, Бедан (род. 1990) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мучири, Габриэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мучири, Паулина — кенийская бегунья на длинные дистанции.